Photedes hellmanni är en fjärilsart som beskrevs av Eduard Friedrich Eversmann 1843. Photedes hellmanni ingår i släktet Photedes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
hellmanni